Максимилиа́н Тебе́сский (; 274—295, Тевест, Римская империя) — раннехристианский святой мученик, пострадавший при императоре Диоклетиане за открытое исповедание христианства и отказ от службы в армии.

Жизнеописание 
Максимилиан родился в 274 году в провинции Нумидия Римской империи в городе Тевест (в настоящее время Тебесса, Алжир, Северная Африка). Поскольку его отец, Фабиус Виктор, был солдатом римской армии, Максимилиан тоже был обязан поступить на военную службу в возрасте 21 года.

Согласно житию, в 295 году, во время царствования императора Диоклетиана, в Тевест проходило очередное заседание комиссии по приему рекрутов на военную службу в императорских войсках. Комиссия состояла из следующих должностных лиц: проконсула Нумидии Кассиуса Диона, прокурора казны податей, императорского чиновника по сбору податей, который в комиссии участвовал как заведующий особым налогом с освобождающихся от воинской повинности (так называемой «податью калек»).

Житие св. Максимилиана недвусмысленно показывает, что он был казнён за отказ от военной службы, которую считал несовместимой с христианской заповедью любить своих врагов, а не убивать их.

<blockquote>
 Максимилиан: …Мне непозволительно воевать, потому что я христианин (…) Я не могу воевать, не могу худа делать. Я христианин (…) Я не могу быть солдатом в этом мире, я воин моего Бога.
 Проконсул (к Максимилиану): Будь же солдатом и возьми знак.
 Максимилиан: Я не возьму его, этого знака вашей временной власти, и если мне дадут его, я разломаю его, потому что он не имеет никакой цены. Я — христианин, и мне непозволительно носить на шее свинцовый знак, после того как я уже ношу спасительный знак моего Господа Иисуса Христа, Сына Бога Живого. Ты не ведаешь Его, пострадавшего ради нашего спасения, так как Бог отдал Его на страдание за наши грехи. Мы служим Ему, следуем за Ним, Царем жизни, подателем благодати.
 Проконсул: …Так как ты упорно отказываешься нести военную службу, то в пример прочим и получишь заслуженный тобою приговор. (Читает с дощечки) Максимилиан за упрямый отказ от солдатской присяги присуждается к смерти посредством меча.
 Максимилиан: Благодарение Господу моему!

12 марта 295 года Максимилиан был казнён. Тело его было перенесено матроной Помпеианой в Карфаген и похоронено рядом с мучеником Киприаном.

Мученичество Максимилиана является примером выражения раннехристианских взглядов о несовместимости христианского учения и военной службы, высказанных Оригеном, Тертуллианом, Лактанцием и другими богословами.

Почитание 

Упоминается Римским мартирологом, делающим ошибку в имени. В 1680 году был найден акт его страдания и в 1689 году опубликован бенедиктинским ученым монахом Теодором Руинартом в Оксфорде под наименованием «Акт св. Максимилиана».

День памяти св. муч. Максимилиана Тебесского — 12 марта н. ст.

Примечания

Ссылки 
 The Origin of the Cult of St. Maximilian
 The Passion of St. Maximilan of Tebessa
 Пантелеев А. Д. Акты Максимилиана: Вступительная статья, перевод и комментарий 

Святые Африки
Святые Единой Церкви
Христианские мученики III века
Христианские пацифисты
Христианские святые III века
Сознательные отказчики
Казнённые в Римской империи в III веке
Святые Мавретании Цезарейской